Em física, a intensidade de campo é uma grandeza que representa o quão forte é o campo.

Se F é o módulo da força gravitacional causada por um objeto, a intensidade do campo gravitacional que este objeto cria é dada por:

,

em qual m é a massa de uma carga gravitacional de prova, usada para medir a força.

Campo Gravitacional 

A Terra, assim como todos os corpos celestes, exerce uma força de atração gravitacional sobre os corpos localizados em sua proximidade. Desprezando os efeitos rotacionais do nosso planeta, podemos assimilar o campo gravitacional do seguinte modo:

A intensidade do campo gravitacional pode ser medida pela aceleração gravitacional adquirida por um corpo de prova no interior do campo. Sua medida é feita utilizando-se da Lei de Newton, em que a força gravitacional exercida pelo planeta é o próprio peso do corpo na posição em que se encontra dentro do campo gravitacional.

Seja um corpo de massa m, dentro do campo gravitacional da Terra, cuja massa chamaremos M e seu raio, R.

Como o peso do corpo de massa m é a força gravitacional com que ele é atraído pela Terra, podemos escrever a fórmula:

A expressão obtida permite a determinação da intensidade do campo gravitacional adquirida pelo corpo numa certa posição, afastado da superfície da Terra.

Em se tratando da determinação do campo gravitacional da superfície da Terra, basta fazemos h = 0. A expressão obtida fica:

Campo Gravitacional em Função da Altura 

Na superfície da Terra, o campo gravitacional é:

A certa altura h, como vimos, o campo será:

Sendo assim, ao dividirmos as duas equações acima, temos:

Ver também
 Campo gravitacional
 Campo elétrico
 Campo magnético

Grandezas físicas